Le lycée Henri-Bergson, en hommage au philosophe français Henri Bergson, peut être plusieurs établissements :
 le lycée Henri-Bergson à Angers ;
 le lycée Henri-Bergson à Paris.